Diese Liste ist eine Unterseite der Liste von Jazzmusikern.

 Nadi Qamar p, Likembe, Mbira
 Terri Quaye voc, p, perc
 Chelsea Quealey tp
 Ike Quebec ts
 Alvin Queen dr
 Charlie Queener p
 Benoît Quersin kb
 Wardell Quezergue tp, arr, comp
 Bob Quibel kb
 Howdy Quicksell bjo, git
 Anne Quillier p
 Reggie Quinerly dr
 Ryan Quigley tp
 Gene Quill as
 Paul Quinichette ts
 Reggie Quinerly dr, perc
 Joe Quitzke dr, perc, comp
 Morten Qvenild p, arr

Weblinks 

 Yahoo.com-Index zu Jazzmusikern nach Instrument

Jazzmusiker